Luiggi puede referirse a:

 Luigi Luiggi: Ingeniero y político italiano.
 Ingeniero Luiggi: Localidad de Argentina, cuyo nombre está dado en honor al ingeniero italiano Luigi Luiggi.
 Estación Ingeniero Luiggi: Estación de ferrocarril de la localidad homónima.